Лига 2 Футбольной лиги 2004/05 () — 1-й сезон в истории Лиги 2, четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Англии. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Третьим дивизионом является Вторая Футбольная лига. По результатам сезона в Первую футбольную лигу выйдут три команды и еще победитель Плей-офф Второй Футбольной лиги. Две команды занявшие самые низшие места покинут Футбольную лигу и переидут в Национальную конференцию.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Изменение в команах

Из Второго дивизиона 
Клубы, вышедшие в Первую Футбольную лигу
 Донкастер Роверс
 Халл Сити
 Торки Юнайтед
 Хаддерсфилд Таун

Клубы, выбывшие в Национальную конференцию
 Карлайл Юнайтед
 Йорк Сити

Во Вторую лигу 
Клубы, выбывшие из Второго дивизиона
 Гримсби Таун
 Рашден энд Даймондс
 Ноттс Каунти
 Уиком Уондерерс

Клубы, вышедшие из Национальной конференции
 Честер Сити
 Шрусбери Таун

Турнирная таблица

Плей-офф

Бомбардиры 

Источник

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Турнирная таблица Второй Футбольной лиги

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005